Pinnacle Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Pinnacle Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Pinnacle Creek (Kirk River), Nebenfluss des Kirk River in Queensland
 Pinnacle Creek (Lynd River), Nebenfluss des Lynd River in Queensland
 Pinnacle Creek (Malbon River), Nebenfluss des Malbon River in Queensland
 Pinnacle Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Pinnacle Creek (Guyandotte River), Nebenfluss des Guyandotte River in West Virginia